Kervinen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1929-2016), tireur sportif finlandais
 (né en 1983), producteur finlandais de musique électronique
 (1924-1997), homme politique finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois